Forest Hill kan syfta på:

 Forest Hill, Lundsbergs skola – ett elevhem vid Lundsbergs skola

Geografi

Australien 

 Forest Hill, New South Wales, stadsdel i Wagga Wagga, 
 Forest Hill, Queensland, ort, Lockyer Valley, 
 Forest Hill, Victoria, förort till Melbourne, City of Whitehorse,

England 
 Forest Hill, London, ort
 Forest Hill, Oxfordshire, ort
 Forest Hill, Wiltshire, ort

Sydafrika 

Forest Hill, Gauteng, stadsdel i Johannesburg,

USA 

 Forest Hill, Louisiana, ort, Rapides Parish, 
 Forest Hill, Texas, ort, Tarrant County, 
 Forest Hill, San Francisco, stadsdel, San Francisco County,

Se även
 Forest Hills

Robotskapade USAförgreningar